Спиридóн Алексéевич Чернóвский (1 декабря 1888, Усола, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Российская империя ― 21 ноября 1966, Усола, Горномарийский район, Марийская АССР, РСФСР, СССР) ― марийский советский педагог. Учитель марийского языка и литературы Усолинской школы Горномарийского района Марийской АССР. Заслуженный учитель школы РСФСР (1951). Кавалер ордена Ленина (1949). Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 

Родился 1 декабря 1888 года в с. Усола ныне Горномарийского района Марий Эл.

Принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах.

На протяжении всей своей жизни занимался педагогической деятельностью: получив образование учителя в Усолинской церковно-приходской школе, перед Первой мировой войной начал работать учителем марийского языка и литературы Усолинской школы Горномарийского района Марийской автономной области / Марийской АССР. В 1930-х годах был сотрудником Горномарийского роно Марийской АССР.

В 1941 году призван в РККА Еласовским районным военкоматом Марийской АССР. Участник Великой Отечественной войны: стрелок 13 запасной стрелковой бригады 64 отдельной транспортной роты 206 запасного стрелкового полка на Западном фронте, сержант. Демобилизовался из армии в 1945 году. 

После войны продолжил учительствовать в Усолинской школе Горномарийского района Марийской АССР. Известен как учитель-новатор, автор учебников и методических пособий по родному языку для начальных классов горномарийских школ, переводчик учебника арифметики для 5―6 классов И. Н. Шевченко на горномарийский язык.

За выдающиеся заслуги в области народного образования был награждён орденом Ленина и Почётной грамотой Верховного Совета Марийской АССР. В 1951 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Скончался 21 ноября 1966 года в с. Усола Горномарийского района Марийской АССР, похоронен там же.

Признание 

 Заслуженный учитель школы РСФСР (1951)
 Орден Ленина (1949)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1941)

Примечания

Литература 
 Муравьёв А. В. Учителями жива Россия: Учителя Республики Марий Эл — заслуженные учителя Российской Федерации. — Йошкар-Ола, 2004. — С. 104—105.
 
 
 
 Муравьёв А. В. Учителями жива Россия. — 2-е изд., доп. — Йошкар-Ола: Издательский дом «Марийское книжное издательство», 2022. — 255 с.

Похороненные в Горномарийском районе
Педагоги СССР
Педагоги XX века
Педагоги Марий Эл
Авторы школьных учебников
Переводчики на марийский язык
Мариеведы